Californication (альбом) — альбом группы Red Hot Chili Peppers
 Californication (песня) — сингл группы Red Hot Chili Peppers
 Californication (телесериал) — американский телесериал